|-
| 13401 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13402 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13403 Sarahmousa ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13404 Norris ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13405 Dorisbillings ||  || 21 septembrie 1999 || Calgary || 
|-
| 13406 Sekora ||  || 2 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 13407 - ||  || 4 octombrie 1999 || JCPM Sapporo || 
|-
| 13408 Deadoklestic ||  || 10 octombrie 1999 ||  || K. Korlević, 
|-
| 13409 - || 1999 US || 16 octombrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 13410 Arhale ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 13411 OLRAP ||  || 31 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 13412 Guerrieri ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 13413 Bobpeterson ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 13414 Grantham ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 13415 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 13416 - ||  || 30 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 13417 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13418 - ||  || 8 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 13419 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13420 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13421 Holvorcem ||  || 11 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 13422 - ||  || 10 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 13423 Bobwoolley ||  || 13 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 13424 Margalida ||  || 8 noiembrie 1999 ||  || , 
|-
| 13425 Waynebrown ||  || 15 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 13426 - ||  || 13 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13427 - ||  || 13 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13428 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13429 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13430 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13431 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13432 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13433 Phelps ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13434 Adamquade ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13435 Rohret ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13436 Enid || 1999 WF || 17 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 13437 Wellton-Persson ||  || 28 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 13438 Marthanalexander ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 13439 Frankiethomas || 2072 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13440 - || 2095 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13441 Janmerlin || 2098 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13442 - || 2646 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13443 - || 2785 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13444 - || 3040 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13445 - || 3063 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13446 Almarkim || 3087 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13447 - || 4115 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13448 Edbryce || 4526 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13449 Margaretgarland || 4845 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13450 - || 6077 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13451 - || 6103 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13452 - || 6513 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13453 - || 6538 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13454 - || 6594 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13455 - || 6626 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13456 - || 6640 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13457 - || 6761 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13458 - || 4214 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13459 - || 4235 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13460 - || 1083 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13461 - || 1607 T-2 || 24 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13462 - || 2076 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13463 Antiphos || 5159 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13464 - || 1036 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13465 - || 1194 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13466 - || 2349 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13467 - || 2676 T-3 || 11 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13468 - || 3378 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13469 - || 3424 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13470 - || 3517 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13471 - || 4046 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13472 - || 4064 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13473 Hokema || 1953 GJ || 7 aprilie 1953 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 13474 Vʹyus ||  || 29 august 1973 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 13475 Orestes || 1973 SX || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13476 - || 1974 QF || 16 august 1974 ||  || 
|-
| 13477 Utkin ||  || 5 noiembrie 1975 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 13478 Fraunhofer ||  || 27 februarie 1976 ||  || F. Börngen
|-
| 13479 Vet ||  || 8 octombrie 1977 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 13480 Potapov ||  || 9 august 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| 13481 - ||  || 6 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 13482 Igorfedorov ||  || 25 aprilie 1979 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 13483 - || 1980 SF || 16 septembrie 1980 || Kleť || 
|-
| 13484 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 13485 ||  || 25 august 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 13486 - ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 13487 - || 1981 VN || 2 noiembrie 1981 || Anderson Mesa || 
|-
| 13488 Savanov ||  || 14 octombrie 1982 ||  || 
|-
| 13489 Dmitrienko ||  || 20 octombrie 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina
|-
| 13490 - ||  || 26 ianuarie 1984 || Palomar || E. Bowell
|-
| 13491 - ||  || 28 octombrie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 13492 Vitalijzakharov ||  || 27 decembrie 1984 ||  || 
|-
| 13493 Lockwood || 1985 PT || 14 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 13494 Treiso || 1985 RT || 14 septembrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 13495 ||  || 6 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 13496 ||  || 6 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 13497 Ronstone ||  || 5 martie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 13498 - || 1986 PX || 6 august 1986 ||  || E. W. Elst, 
|-
| 13499 Steinberg ||  || 1 octombrie 1986 || Caussols || 
|-
| 13500 Viscardy || 1987 PM || 6 august 1987 || Caussols || CERGA
|-